Carlos Dotor González (Madrid, 15 de marzo de 2001), es un futbolista español que juega como centrocampista en el Real Madrid Castilla Club de Fútbol de la Primera Federación, tercera categoría del fútbol de España.

Trayectoria 

Natural de Madrid, es un jugador formado en la cantera del Rayo Majadahonda, hasta que en 2015 ingresó en La Fábrica del Real Madrid Club de Fútbol para formar parte del cadete "B". Dotor iría quemando etapas en el conjunto blanco, hasta debutar en la temporada 2019-20 con el Real Madrid Castilla Club de Fútbol de la Segunda División "B". En esa misma temporada, lograría el título de la Liga Juvenil de la UEFA 2019-20.

En las siguientes temporadas se afianzaría en las filas del Real Madrid Castilla Club de Fútbol en la Primera Federación y sería su capitán en la temporada 2022-23.

Palmarés

Campeonatos internacionales

Referencias

Enlaces externos 
 Ficha en Real Madrid

Futbolistas de la Comunidad de Madrid
Futbolistas del Real Madrid Castilla Club de Fútbol en los años 2020